Akcja T4 – akcja hitlerowska polegająca na eliminacji osób upośledzonych
 Suchoj T-4 – radziecki bombowiec
 Kawasaki T-4 – japoński samolot
 T-4 Atomic Demolition Munition – amerykański pocisk atomowy
 MAN T4 – wagon tramwajowy
 Tatra T4 – wagon tramwajowy
 Volkswagen T4 – samochód
 Przestrzeń T4 – rodzaj przestrzeni topologicznych
 Tyroksyna (T4) – hormon tarczycy
 Bakteriofag T-4 – bakteriofag atakujący bakterie E. Coli